Carl eller Karl Lundström kan syfta på:

 Carl David Lundström (1809–1879), svensk industriman
 Carl Lundström (politiker) (1828–1902), svensk bergmästare och politiker
 Carl Frans Lundström (1823–1917), svensk industriman och politiker
 Carl August Lundström (1844–1914), finländsk läkare och entomolog
 Karl Birger Lundström (1849–1923), svenskt grosshandlare och industriman
 (Karl Johan) Vilhelm Lundström (1869–1940)), svensk filolog, professor och riksdagsman
 Karl Edvard Lundström (1887–1963), svensk bagare och grundare av Wasabröd
 Carl Lundström (född 1960), svensk företagare, finansman och högerextrem politisk aktivist
 Karl-Johan Lundström (född 1987), svensk ishockeyspelare